Askøy FK é um clube de futebol da Noruega fundado em 3 de março de 1999. Sua sede fica em Askøy.

Ligações externas
 Página oficial

Clubes de futebol fundados em 1999
Clubes de futebol da Noruega